Гонку́ровская пре́мия () — самая престижная литературная премия Франции за лучший роман, названа в честь братьев Гонкур. Присуждается по итогам голосования членов Гонкуровской академии на специальном ужине в парижском ресторане «Друан» (Drouant). Вручается ежегодно, начиная с 1903 года. Размер премии символичен (в настоящее время он составляет десять евро), однако, как правило, присуждение премии существенно увеличивает продажи романа-победителя и выдвигает его автора в первые ряды французской литературы.

Суть премии 
В Академию Гонкуров входят десять самых известных литераторов Франции, которые получают символическую плату — 60 франков в год. Каждый член академии имеет только один голос и может отдать его только за одну книгу. При равенстве голосов преимущество отдаётся тому произведению, которому отдан голос Президента. Членами Гонкуровской Академии в разное время были писатели А. Доде, Ж. Ренар, Рони-старший, Ф. Эриа, Э. Базен, Луи Арагон и другие.

По уставу Гонкуровской премии она может быть присуждена автору только один раз в жизни. Единственное исключение — писатель Ромен Гари. Первый раз он стал лауреатом в 1956 году, а 19 лет спустя вновь удостоился премии под именем Эмиля Ажара. Литературная мистификация Гари была раскрыта уже после присуждения премии Ажару.

Наряду с главной премией и параллельной ей Гонкуровской премии лицеистов, Гонкуровская академия также присуждает премии за дебютный роман, поэзию, новеллу, биографию. С недавнего времени Институт Франции в рамках программы франкофонии учредил также Гонкуровские премии французским писателям по выбору ряда стран Востока (Ливан) и Европы (Италия, Польша, Румыния, Сербия).

Лауреаты главной премии 

 1903 — Джон-Антуан Но, «Враждебная сила»
 1904 — Леон Фрапье, «Детский сад»
 1905 — Клод Фаррер, «Цвет цивилизации»
 1906 — Жан и Жером Таро, «Дингли, выдающийся писатель»
 1907 — Эмиль Мозелли, «Прялка из слоновой кости»
 1908 — Франсис де Миомандр, «Написанное на воде»
 1909 — Мариус-Аре Леблон, «Во Франции»
 1910 — Луи Перго, «От лиса к Марго»
 1911 — Альфонс де Шатобриан, «Господин де Лурдин»
 1912 — Андре Савиньон, «Девушки дождя»
 1913 — Марк Элдер, «Народ моря»
 1914 — Адриан Бертран, «Зов земли»
 1915 — Рене Бенжамен, «Гаспар»
 1916 — Анри Барбюс, «Огонь»
 1917 — , «Пламя в кулаке»
 1918 — Жорж Дюамель, «Цивилизация»
 1919 — Марсель Пруст, «Под сенью девушек в цвету»
 1920 — , «Нен»
 1921 — Рене Маран, «Батуала»
 1922 — Анри Беро, «Лунный яд»
 1923 — Люсьен Фабр, «Рабвель, или Боль пылающих»
 1924 — , «Жимолость, чистилище, глава XIII»
 1925 — Морис Женевуа, «Кролик»
 1926 — , «Пята Федры»
 1927 — , «Жером 60° северной широты»
 1928 — , «Человек над своим прошлым»
 1929 — Марсель Арлан, «Порядок»
 1930 — Анри Фоконье, «Малайзия»
 1931 — Жан Файяр, «Дурно от любви»
 1932 — Ги Мазелин, «Волки»
 1933 — Андре Мальро, «Удел человеческий»
 1934 — Роже Версель, «Капитан Конан»
 1935 — Жозеф Пейр, «Кровь и свет»
 1936 — Максенс ван де Меерш, «Отпечаток бога»
 1937 — Шарль Плиснье, «Фальшивые паспорта»
 1938 — Анри Труайя, «Паук»
 1939 — Филипп Эриа, «Испорченные дети»
 1940 — Франсис Амбриер, «Большие каникулы»
 1941 — Анри Пурра, «Мартовский ветер»
 1942 — Марк Бернард, «Похожие на детей»
 1943 — Мариус Гру, «Переход человека»
 1944 — Эльза Триоле, сборник «За порчу сукна штраф 200 франков»
 1945 — Жан-Луи Бори, «Мое село в немецкие времена»
 1946 — Жан Жак Готье, «История одного приключения»
 1947 — Жан-Луи Кюртис, «Ночные леса»
 1948 — Морис Дрюон, «Конец людей»
 1949 — Робер Мерль, роман «Уик-энд на берегу океана»
 1950 — Поль Колен, «Дикие игры»
 1951 — Жюльен Грак, «Побережье Сирта» (от премии отказался)
 1952 — Беатрис Бек, «Леон Морен, священник»
 1953 — Пьер Гаскар, «Время мертвых»
 1954 — Симона де Бовуар, «Мандарины»
 1955 — Роже Икор, «Смешанные воды»
 1956 — Ромен Гари, «Корни неба»
 1957 — Роже Вайан, «Закон»
 1958 — Франсис Вальдер, «Сен-Жермен, или Негоциант»
 1959 — Андре Шварц-Барт «Последний из праведников»
 1960 — Винтила Гория, «Бог родился в изгнании»
 1961 — Жан Ко, «Божьи безумцы»
 1962 — Анна Лангфюс, «Песчаный багаж»
 1963 — Арман Лану, «Когда море отступает»
 1964 — Жорж Коншон, «Дикое государство»
 1965 — Жак Борель, «Обожание»
 1966 — Эдмонда Шарль-Ру, «Забыть Палермо»
 1967 — Андре Пьейр де Мандьярг, «Пустота»
 1968 — Бернар Клавель, «Зимние фрукты»
 1969 — Фелисьен Марсо, «Кризи»
 1970 — Мишель Турнье, «Лесной царь»
 1971 — Жак Лоран, «Глупости»
 1972 — Жан Карьер, «Ястреб из Майе»
 1973 — Жак Шессе, «Людоед»
 1974 — Паскаль Лене, «Кружевница»
 1975 — Эмиль Ажар (Ромен Гари), «Вся жизнь впереди»
 1976 — Патрик Гренвиль, «Пылающие»
 1977 — Дидье Декуа, «Джон-Ад»
 1978 — Патрик Модиано, «Улица тёмных лавочек»
 1979 — Антонин Майе, «Пелажи-Тележка»
 1980 — Ив Наварр, «Зоопарк»
 1981 — Люсьен Бодар, «Анна-Мария»
 1982 — Доминик Фернандез, «На ладони ангела»
 1983 — Фредерик Тристан, «Заблудшие души»
 1984 — Маргерит Дюрас, «Любовник»
 1985 — Ян Кеффелек, «Варварские свадьбы»
 1986 — Мишель Гост, «Ночной слуга»
 1987 — Тахар Бенжеллун, «Священная ночь»
 1988 — Эрик Орсенна, «Колониальная выставка»
 1989 — Жан Вотрен, «Большой шаг навстречу доброму Богу»
 1990 — Жан Руо, «Поля славы»
 1991 — Пьер Комбеско, «Дочери Голгофы»
 1992 — Патрик Шамуазо, «Тексако»
 1993 — Амин Маалуф, «Скала Таниоса»
 1994 — Дидье Ван Ковелер, «Путь в один конец»
 1995 — Андрей Макин, «Французское завещание»
 1996 — Паскаль Роз, «Охотник Зеро»
 1997 — Патрик Рамбо, «Битва»
 1998 — Поль Констан, «Откровенность за откровенность»
 1999 — Жан Эшноз, «Я ухожу»
 2000 — Жан-Жак Шуль, «Ингрид Кавен»
 2001 — Жан-Кристоф Руфен, «Красная Бразилия»
 2002 — Паскаль Киньяр, «Блуждающие тени»
 2003 — Жан-Пьер Аммет, «Любовница Брехта»
 2004 — Лоран Годе, «Солнце клана Скорта»
 2005 — Франсуа Вейерган, «Три дня у моей матери»
 2006 — Джонатан Литтелл, «Благоволительницы»
 2007 — Жиль Леруа, «Песня Алабамы»
 2008 — Атик Рахими, «Сингэ Сабур. Камень терпения»
 2009 — Мари Ндьяй, «Три сильные женщины»
 2010 — Мишель Уэльбек, «Карта и территория»
 2011 — Алексис Женни, «Французское искусство войны»
 2012 — Жером Феррари, «Проповедь о падении Рима».
 2013 — Пьер Леметр, «До свидания там, наверху»
 2014 — Лидия Сальвер, «Не плакать»
 2015 — Матьяс Энар, «Boussole»
 2016 — Лейла Слимани, «Chanson douce» («Идеальная няня»)
 2017 — Эрик Вюйяр, «L’Ordre du jour» («Порядок дня»)
 2018 — Николя Матье, «Leurs enfants après eux» («Их дети после них»)
 2019 — Жан-Поль Дюбуа, «Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon» («Не все в мире живут одинаково»)
 2020 — Эрве Ле Теллье, «Аномалия»
 2021 — Мохамед Мбугар Сарр, «La plus secrète mémoire des hommes» («Самое сокровенное воспоминание людей»)
 2022 — , «Vivre vite» («Жить быстро»)

В массовой культуре 
В 1951 году французский писатель Пьер Гамарра написал детектив «Убийце — Гонкуровская премия». Чтобы избежать обвинений в намеренном подрыве престижа премии, перед текстом романа было помещено уведомление: «Все факты и герои этого романа вымышлены. Гонкуровская премия взята только потому, что она наиболее известная из всех литературных премий, но можно было бы с таким же успехом заменить её любой другой».

См. также 
 Гонкуровская премия лицеистов
 Букеровская премия
 Дублинская литературная премия
 Премия Ренодо
 Премия Хьюго

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Гонкуровской академии
 

Гонкуровская премия
Литературные премии
Литературные премии Франции
Списки лауреатов премий
Награды по алфавиту